Miasta w Wielkiej Brytanii:
 Castleton – miejscowość w hrabstwie Derbyshire (Anglia)
 Castleton – miejscowość w hrabstwie Dorset (Anglia)
 Castleton – miejscowość w hrabstwie Wielki Manchester (Anglia)
 Castleton – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)

Miasta w USA:
 Castleton – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Rutland
 Castleton – jednostka osadnicza w stanie Vermont, w hrabstwie Rutland

Gminy w USA:
 Castleton (ang. Castleton Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Reno
 Castleton (ang. Castleton Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Barry
 Castleton (ang. Castleton Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Rutland